SourceForge fait référence à :
 SourceForge.net, la plate-forme d'hébergement de projets ;
 Le logiciel SourceForge, désormais TeamForge, qui fait fonctionner, entre autres, la précédente plate-forme ;
 SourceForge, Inc., désormais Geeknet, la société qui propose ces services et logiciel.